Sharafat bzw. Šarāfat steht für:
 Sharafat (Ostjerusalem), arabisches Viertel in Ostjerusalem, Jerusalem
 Sharafat (Zeitschrift), persischsprachige Zeitschrift